Gartempe – rzeka we Francji
 Gartempe – gmina we Francji, w departamencie Creuse